Baresi

Franco Baresi, född 1960, italiensk fotbollsspelare
Giuseppe Baresi, född 1958, italiensk fotbollsspelare

Italienska efternamn